Galeotti kan syfta på,

 Bethany Joy Galeotti, amerikansk skådespelare. 
 Cesare Galeotti, italiensk kompositör.
 Daniela Galeotti, italiensk höjdhoppare. 
 Henri Guillaume Galeotti, fransk-belgisk botaniker och geolog (1814—1888)
 Michael Galeotti, amerikansk musiker.
 Sebastiano Galeotti, italiensk konstnär.
 Vincenzo Galeotti, dansk-italiensk dansmästare.